Premjer-Liga Mannen (basketbal), kampioenschap van de Sovjet-Unie en GOS
 Premjer-Liga Mannen (volleybal), kampioenschap van de Sovjet-Unie en GOS